André Morgan Rami Ayew (Seclin, 17 december 1989) is een Ghanees voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij verruilde Al-Sadd in februari 2023 voor Nottingham Forest. Ayew debuteerde in 2007 in het Ghanees voetbalelftal.

Ayew is een zoon van voormalig voetballer Abédi Pelé. Zijn broers Jordan Ayew en Abdul Rahim Ayew zijn eveneens voetballer. Ayew en zijn broer Jordan speelden samen bij zowel Olympique Marseille als Swansea City.

Clubcarrière 
Ayew stroomde in 2007 door vanuit de jeugd van Olympique Marseille en debuteerde op 15 augustus 2007 in het eerste elftal tegen Valenciennes, als invaller voor Modeste M'bami. In totaal speelde hij negen wedstrijden in het seizoen 2007/08 voor l'OM. Het seizoen erna werd hij uitgeleend aan Lorient en scoorde hij driemaal in tweeëntwintig wedstrijden. Olympique Marseille achtte Ayew nog niet klaar voor het grote werk en besliste om hem nog een seizoen uit te lenen, ditmaal aan Arles-Avignon. Daar maakte hij vier doelpunten in vijfentwintig wedstrijden.

Op 16 mei 2010 bevestigde Olympique Marseille-trainer  Didier Deschamps dat Ayew zou terugkeren naar l'OM en daar zijn kans zou krijgen. Uiteindelijk zou hij, op een wedstrijd na, alle wedstrijden spelen en daarin elf keer tot scoren komen. Ook de twee daaropvolgende seizoenen was hij basisspeler en nam hij het rugnummer 10 over van zijn ploeggenoot André-Pierre Gignac, die voortaan met het rugnummer 9 speelde.

Nadien kwam Ayew uit voor 
Swansea City, West Ham United, opnieuw voor Swansea City, Fenerbahçe en Al-Sadd.

Op 2 februari 2023 tekende Ayew een halfjarig contract bij Nottingham Forest, uitkomend in de Premier League.

Clubstatistieken

laatst bijgewerkt op 30 mei 2021

Interlandcarrière 
Ayew kon zowel voor Frankrijk als voor Ghana uitkomen, aangezien hij een dubbele nationaliteit heeft. Ayew wilde voor Ghana uitkomen omwille van zijn vader, Abédi Pelé, die furore maakte als Ghanees international. Op 21 augustus 2007 debuteerde de vleugelspeler in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Senegal. In januari 2008 zat hij in de 23-koppige selectie voor de Africa Cup. Tevens vertegenwoordigde Ayew zijn land op de Africa Cup van 2010 en het WK van 2010 in Zuid-Afrika.

Erelijst 

Ghanees voetballer